Луиза Коннолли-Бернхем () — британская актриса, которая известна по роли Уиллоу Дженкс в телесериале «Обитель Анубиса», а также по роли Шеннон Келли в телесериале «Из рода волков»

Биография 
Недавно молодая актриса окончила школу искусств «Tring Park School for the Performing Arts», где она так же получила и музыкальное образование. В 2009 году Луиза выиграла диплом за классическое исполнение песен. Лу училась в музыкальной школе 8 лет, так же она брала уроки танцев. Бурхнам представительница агентства «Jackie Palmer» и считается одной из лучших артисток в университете. Снялась в 3 сезоне сериала «Обитель Анубиса», в роли Уиллоу Джэнкс.

Фильмография

Ссылки 
 
 
 

Родившиеся в Солихалле
Актрисы Великобритании